Anne Victoire Dervieux, född 1752, död 1826, var en fransk balettdansös, operasångerska och kurtisan. 

Hon var dotter till en tvätterska i Paris. Hon debuterade som dansös på Operan i Paris 1765, men blev senare sångerska, även om kritiken inte ansåg henne framstående som artist. Deriveux hade också en parallell, mer framgångsrik karriär som prostituerad, något som inte var ovanligt. Hon var välkänd som kurtisan, det vill säga lyxprostituerad, och räknade hertig de Conti och kungens bröder greven av Artois och greven av Provence bland sina kunder, samt delade hertigen av Soubise som kund med sin kollega Marie-Madeleine Guimard. Derievux och Guimard tillhörde de mest välkända kurtisanerna i Paris på sin tid och var som sådana celebriteter som frekvent förekom i skandalpressen. Efter att ha avslutat sin karriär gifte sig Dervieux med sin arkitekt François-Joseph Bélanger. Hon hölls tillfälligt fängslad under franska revolutionen, men undgick avrättning.  

Dervieux är känd för att ha låtit uppföra ett palats i Paris, som blev berömt redan i hennes samtid.

Källor 

  Prison Journals During the French Revolution, by Louise Henriette Charlotte Philippine (de Noailles) de Durfort, duchesse de Duras
 Dena Goodman,Kathryn Norberg: Furnishing the Eighteenth Century: What Furniture Can Tell Us about the ... 
 Jessica Kerwin Jenkins: Encyclopedia of the Exquisite: An Anecdotal History of Elegant Delights
 Denise Amy Baxter, Meredith S. Martin Ashgate: Architectural Space in Eighteenth-century Europe: Constructing Identities and Interiors (2010)
 Jennifer Homans, Apollo's Angels: A History Of Ballet

Franska kurtisaner
Födda 1752
Avlidna 1826
Kvinnor
Franska balettdansare under 1700-talet
Franska operasångare under 1700-talet